Alexis Alejandro Sánchez (Tocopilla, Chile, 1988. december 19. –) chilei labdarúgó (csatár), jelenleg a francia Olympique de Marseille csapatában szerepel.

Pályafutása

Klubcsapatokban 
2003-ban, tizenöt évesen kezdett el futballozni a chilei Cobreloa csapatában. 2005-ben felkerült a felnőttek közé, ahol 2006-ig játszott. Ekkor az az olasz Udinese labdarúgója lett, de még ebben az évben a Colo-Colo csapatához került kölcsönben, ahol 32 bajnoki meccsen öt gólt szerzett. 2007-ben újabb kölcsönügylet révén az argentin River Plate-be került, ahol 23 meccsen játszott és négy gólt lőtt. Miután visszatért a 2010-es labdarúgó-világbajnokságról, remek formába lendült, és csapata erőssége lett. 2011 nyarán több nagy klub is érdeklődött iránta: a Manchester United, a Zenit St. Petersburg, az Internazionale, a Manchester City, a Juventus, a Barcelona, a Real Madrid és a Chelsea.

Barcelona
A Barcelona 2011. július 20-án megerősítette, hogy megállapodtak az Udinesével a játékos leigazolásáról és a  átigazolási díjról. Az átigazolás véglegesítésére öt nappal később került sor, amikor az orvosi vizsgálat is sikeres volt, és ötéves szerződést kötöttek Sánchezzel. A csapatban 2011. augusztus 14-én mutatkozott be a Real Madrid elleni spanyol labdarúgó-szuperkupa-mérkőzésen. A bajnokságban az első gólját a Villarreal ellen szerezte meg. Azóta (2013. március 30-ig) 46 bajnoki mérkőzésen 14 gólt lőtt.

Arsenal
2014-ben az angol Arsenal FC-hez igazolt, ahol tagja volt a 2015-ös FA Community Shield és a FA kupa győztes csapatnak.

Manchester United

2018. január 22-én leigazolta a Manchester United FC. Négy nappal később a negyedosztályú Yeovil Town otthonában gólpasszal debütált az FA kupában, melyet a Manchester United 4–0-ra megnyert és így tovább ment a legjobb 16 közzé.

Január 31-én a Wembley Stadionban a Tottenham vendége volt a Manchester United, José Mourinho kezdőként tette be Sánchezt, ám a dán középpályás Christian Eriksen villámgyors gólja döntött a vendég Spurs javára, így vereséggel debütált a bajnokságban.Sánchez végig a pályán volt.

Február 3-án az Old Traffordon a Huddersfield Town elleni bajnoki mérkőzés 68.percében kihagyott tizenegyes követően a visszapattant labdát már a kapuba lőtte, ezzel megszerezte új klubjában az első gólját, melyet a Manchester United 2–0-ra nyert meg, így szépre sikerült a megemlékezés a Müncheni légikatasztrófa 60. évfordulóján.

Internazionale

2019. augusztus 30.-án egy évre kölcsönbe került az Internazionale csapatához. Kölcsönszerződése lejárta után, 2020. augusztus 6-án végleg csatlakozott az Internazionale csapatához.

A válogatottban 
2006-tól szerepel a Chilei labdarúgó-válogatottban, közben, 2007-ben az U20-as válogatottban is játszott (12 meccs, 2 gól). A nagyválogatottban 55-ször szerepelt, és ezeken a mérkőzéseken 14 gólt szerzett. A 2010-es labdarúgó-világbajnokságon négy mérkőzésen lépett pályára, és a spanyolok elleni meccsen gólpasszt adott Millarnak. Részt vett a 2011-es Copa América mérkőzésein is a nemzeti csapattal, és négy mérkőzésen két gólt szerzett.

Statisztikái

Klub

Legutóbb 2020. július 28-án lett frissítve.

Válogatottban
Legutóbb 2019. október 12-én lett frissítve.

Mérkőzései és góljai a Chilei válogatottban

Fordítás

Jegyzetek

Források

Az Arsenal labdarúgói
Chilei labdarúgók
Labdarúgócsatárok
A Colo-Colo labdarúgói
Az Udinese labdarúgói
A River Plate labdarúgói
A Barcelona labdarúgói
A Manchester United labdarúgói
Az Internazionale labdarúgói
A 2010-es világbajnokság labdarúgói
A 2014-es világbajnokság labdarúgói
1988-ban született személyek
Spanyol bajnok labdarúgók
FA-kupa győztes labdarúgók
Copa América-győztes labdarúgók
A Premier League labdarúgói
Élő személyek
A La Liga labdarúgói
A Serie A labdarúgói
A 2021-es Copa América  labdarúgói